Håkan Rydin kan syfta på:

Håkan Rydin (farmakolog) (1902-1985), svensk farmakolog
Håkan Rydin (jazzpianist) (född 1951), svensk jazzpianist